GRH peut faire référence à :
 gestion des ressources humaines ;
 Garuahi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Gonadotropin-releasing hormone (en français, hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires).

Code IATA des aéroports